В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Енн Вайт здобула титул, у фіналі перемігши Даянн Балестрат 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Даянн Балестрат (фінал)
  Бонні Гадушек (2-ге коло)
  Бет Герр (2-ге коло)
  Марін Луї-Гарпер (3-тє коло)
  Енн Вайт (Переможниця)
  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
  Моллі Ван Ностранд (3-тє коло)
  Катрін Суїр (3-тє коло)

 Деббі Спенс-Насім (2-ге коло)
 Патрісія Гай-Буле (2-ге коло)
 Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Патрісія Медраду (2-ге коло)
 Марселла Мескер (1-ше коло)
 Ізабель Куето (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1987